Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1951 — 2-е первенство.

В состав команды входили 8 мужчин и 2 женщины.

Отборочные соревнования 
Сборные Москвы и Ленинграда без отбора получили места в финальном турнире (как победитель и серебряный призер предыдущего чемпионата).

В период с 10 по 16 августа 1951 г. было проведено 4 полуфинала. В каждом полуфинале участвовали по 4 команды, в финальный турнир допускались только команды-победительницы.

Киев 
Борьба за победу развернулась между командами Украинской и Эстонской ССР. Личная встреча закончилась со счетом 6 : 4 в пользу эстонцев, но в общем зачете они отстали от украинцев на полтора очка.

 Украинская ССР — 22 из 30;
 Эстонская ССР — 20½;
 Латвийская ССР — 12½;
 Молдавская ССР — 5.

Ярославль 
Команды показали точно такие же результаты, как в киевском полуфинале.

 РСФСР — 22 из 30;
 Литовская ССР — 20½;
 Белорусская ССР — 12½;
 Карело-Финская ССР — 5.

Баку 

 Азербайджанская ССР — 23 из 30;
 Грузинская ССР — 18½;
 Армянская ССР — 15;
 Туркменская ССР — 3½.

Ташкент 

 Узбекская ССР — 25 из 30;
 Киргизская ССР;
 Таджикская ССР;
 Казахская ССР.

Финал 
Финальный турнир прошел в упорной борьбе. К последнему туру лидировала команда РСФСР, опережавшая на 2 очка сборную Москвы. В заключительный день команды встретились между собой. На женских досках победы добились москвички, но в поединках мужчин представители РСФСР добились трех побед при пяти ничьих, что определило победу сборной в матче и в турнире в целом.

Составы команд 
Команды выступали без запасных, поэтому все участники сыграли по 5 партий.

РСФСР 
Болеславский (3½), Аронин (3½), Новотельнов (2½), Иливицкий (3½), Суэтин (4), Нежметдинов (4), Шамкович (4), Вельтмандер (3½), Филановская (3), Гурфинкель (3)

Москва 
Бронштейн (3½), Флор (3½), Петросян (2½), В. Загоровский (3), Симагин (2), Авербах (3½), Моисеев (2½), Чистяков (3), Быкова (4½), Игнатьева (3½)

УССР 
Геллер (2½), Липницкий (3), Банник (3½), Гольденов (3½), Сокольский (3½), Ратнер (2½), Е. Коган (2), Котлерман (4½), Л. Коган (3), Вайсберг (3)

Ленинград 
Бондаревский (2), Тайманов (1), Толуш (3), Фурман (3), Чеховер (4), Г. Борисенко (2½), Н. Копылов (3½), Гольдберг (3), Руденко (2½), Зворыкина (4½)

Азербайджанская ССР 
В. Макогонов (3), Гульдин (2½), Амирханов (3), Сардаров (1½), Жилаков (1½), Велибеков (2), Левитас (1), Халилбейли (½), Пирбудагова (1½), Григорьева (½)

Узбекская ССР 
Мухитдинов (½), З. Ходжаев (1½), Абдуллаев (½), Шах-Заде (½), Кириллов (0), Сорокин (½), Эльбеков (2), Сарваров (½), Дмитрук (½), Сильвестр (½)

Лучшие индивидуальные результаты 

 Болеславский (РСФСР) и Бронштейн (Москва) — по 3½;
 Аронин (РСФСР) и Флор (Москва) — по 3½;
 Банник (УССР) — 3½;
 Иливицкий (РСФСР) и Гольденов (УССР) — по 3½;
 Суэтин (РСФСР) и Чеховер (Ленинград) — по 4;
 Нежметдинов (РСФСР) — 4;
 Шамкович (РСФСР) — 4;
 Котлерман (УССР) — 4½;
 Быкова (Москва) — 4½;
 Зворыкина (Ленинград) — 4½.

Литература 
 Шахматы за 1951—1952 гг. Сборник / Сост. Л. Я. Абрамов. — М.: ФиС, 1953. — С. 113—114.

Ссылки 
 2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1951 год в шахматах
Спорт в СССР в 1951 году